Thomas Taylor peut désigner :
 Thomas Taylor (1758-1835), traducteur anglais
 Thomas Taylor (1775-1848), botaniste irlandais
 Thomas Taylor (1973-), écrivain et illustrateur britannique
 Thomas Taylor (1865-1947), homme politique canadien en Colombie-Britannique